Karel Emanuel III. (27. dubna 1701, Turín – 20. února 1773, Turín) byl vévodou Savojským a králem Sardínie od roku 1730 do své smrti v roce 1773.

Životopis 
Narodil se v Turíně Viktoru Amadeovi II. Savojskému a jeho první manželce Anně Marii Orleánské. Jeho prarodiči z matčiny strany byli francouzský princ Filip, vévoda Orleánský a jeho první manželka princezna Henrietta, nejmladší dcera anglického krále Karla I. Stuarta a Henrietty Marie Francouzské . Karel Emanuel byl nejstarším přeživším bratrem princezny Marie Adelaidy Savojské – matky Ludvíka XV. Francouzského; byl také bratrem Marie Luisi Savojské, španělské královny a manželky Filipa V. Španělského .

3. září 1730 Viktor Amadeus abdikoval a na trůn nastoupil Karel Emanuel jako král Karel Emanuel III.

Manželství a potomci 
Byl třikrát ženat, všechny jeho manželky zemřely před třicátým rokem života. Uvažovalo se o sňatku s Šarlotou Aglaé Orleánskou, ale jeho matka nabídku odmítla. Kandidátkou byla také Amalia d'Este, dcera Rinalda, vévody z Modeny.

Poprvé se oženil 15. března 1722 ve Vercelli s falckraběnkou Annou Kristýnou Falcko-Sulzbašskáou (5. 2. 1704 Sulzbach-Rosenberg – 12. 3. 1723 Turín), dcerou Teodora Eustace Falcko-Sulzbašského a princezny Marie Eleonory Hesensko-Rotenburské.  Anna zemřela necelý rok po svatbě krátce po porodu prvního potomka:
 Viktor Amadeus Theodor Savojský (7. 3. 1723 Turín – 11. 8. 1725 tamtéž), vévoda z Aosty
O rok později se oženil podruhé s Polyxenou Hesensko-Rotenburskou (21. 9. 1706 Langenschwalbach – 13. 1. 1735 Turín), dcerou Ernesta Leopolda, lankraběte hesensko-rotenburského (který byl strýcem jeho první manželky Anny Kristýny) a jeho manželkoy Marie Anny Löwenstein-Wertheim-Rochefort.  Polyxena mu porodila šest dětí:
 Viktor Amadeus III. (26. 6. 1726 Turín – 16. 10. 1796 tamtéž), vévoda savojský a sardinský král od roku 1773 až do své smrti
 ⚭ 1750 Marie Antonie Španělská (17. 11. 1729 Sevilla – 19. 9. 1785 Turín)
 Eleonora Marie Tereza Savojská (28. 2. 1728 Turín – 14. 8. 1781 tamtéž), svobodná a bezdětná
 Marie Luisa Gabriela Savojská (25. 3. 1729 Turín – 22. 6. 1767), jeptiška v Chieri
 Marie Felicitas Savojská (19. 3. 1730 Turín – 13. 5. 1801), svobodná a bezdětná
 Emanuel Filibert Savojský (17. 5. 1731 Turín – 23. 4. 1735 tamtéž), vévoda z Aosty
 Karel František Romualdo Savojský (23. 7. 1733 – 28. 12. 1733), vévoda z Chablais
Roku 1737 se oženil potřetí s Alžbětou Terezou Lotrinskou (15. 10. 1711 – 3. 7. 1741) dcerou lotrinského vévody Leopolda Lotrinského a jeho manželky Alžběty Charlotty Orleánské, neteře Ludvíka XIV). Byla mladší sestrou Františka I. Štěpána Lotrinského, manžela rakouské císařovny Marie Terezie. Z manželství vzešly tři děti:
 Karel František Savojský (1. 12. 1738 Turín – 25. 3. 1745 tamtéž), vévoda z Aosty, zemřel v dětství
 Marie Viktorie Markéta Savojská (22. 6. 1740 Turín – 14. 7. 1742 tamtéž), zemřela v kojeneckém věku
 Benedetto Savojský (21. 6. 1741 Turín – 4. 1. 1808 Řím), vévoda z Chablais a markýz z Ivrey
 ⚭ 1775 princezna Marie Anna Savojská (17. 12. 1757 Turín – 11. 10. 1824 tamtéž)

Vývod z předků

Reference

Bibliografie 
 Raggi, Giuseppina (2019). "The Lost Opportunity: Two Projects of Filippo Juvarra Concerning Royal Theaters and the Marriage Policy between the Courts of Turin and Lisbon (1719–1722)". Music in Art: International Journal for Music Iconography. 44 (1–2): 119–137. ISSN 1522-7464.

Externí odkazy 
 

Savojští vévodové
Narození v roce 1701
Narození 27. dubna
Narození v Turíně
Úmrtí v roce 1773
Úmrtí 20. února
Úmrtí v Turíně
Muži
Savojští princové
Vévodové z Aosty
Princové z Piémontu